Блемере може да се односи на:

 Блемере (Вогези), насељено место у Француској, у департману Вогези
 Блемере (Мерт и Мозел), насељено место у Француској, у департману Мерт и Мозел